Dilan puede referirse a:

 Dilan, un nombre propio de origen kurdo.
 Dilan Nicoletti, futbolista mexicano.
 Dilan Zúñiga, futbolista chileno.